Serpent's Embrace è il quarto album in studio del gruppo symphonic black metal tedesco Agathodaimon, pubblicato nel 2004.

Tracce

Collegamenti esterni